Швеция принимала участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада) в семнадцатый раз за свою историю и завоевала четыре золотые и одну серебряную медали. Сборную страны представляли 99 мужчин и 17 женщин.

Медали

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Гребля на байдарках и каноэ 

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сборная Швеции  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1976 года
Спорт в Швеции в 1976 году